Hunkel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hunkel (1885–1936), deutscher, völkischer Lebensreformer
 Herbert Hunkel (* 1945), deutscher Politiker (parteilos)
 Karin Hunkel (* 1949), deutsche Autorin, Soziologin, Farbpsychologin, ganzheitliche Farb- und Imageberaterin, Farb-Expertin